Das Dameneinzel der Australian Championships 1936 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerin war Dorothy Round. Das Finale gewann Joan Hartigan gegen Nancye Wynne mit 6:4 und 6:4. Für Hartigan war es nach 1933 und 1934 der dritte Titel bei den Australian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1936